est la formule brute de plusieurs isomères.

Alcane
 tétracosane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-undécaméthyltridécane, numéro CAS